El término Charqueada puede referirse a:

Charqueada (São Paulo): Municipio brasileño del estado de São Paulo.
Charqueadas: Municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur.
La Charqueada: Localidad uruguaya del departamento de Treinta y Tres.